Лагув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Свебодзинский повят, Любушское воеводство. Население — 5024 человек (на 2016 год).

Соседние гмины 
 Гмина Бытница
 Гмина Любжа
 Гмина Скомпе
 Гмина Суленцин
 Гмина Тожим

Достопримечательности 
 Замок иоаннитов в Лагуве

Примечания 

Гмины Любуского воеводства